Ambel – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 Ambel – comune francese nel dipartimento dell'Isère, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Monestier-d'Ambel – comune francese nel dipartimento dell'Isère, regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi